Bartoloměj je obecně mužské biblické jméno aramejského původu:
 Bartoloměj

Osoby 
 Bartoloměj (apoštol) (též Nathanael)
 Petr Bartoloměj – poutník a mnich účastnící se první křížové výpravy
 Bartoloměj Pražský – pražský zvonař ze začátku 16. století
 Bartoloměj z Chlumce – autor veršovaných latinských encyklopedických příruček z oblasti přírodních nauk
 Bartoloměj I. – současný ekumenický patriarcha pravoslavné církve

Místo 
 Svatý Bartoloměj (ostrov) – ostrov v Karibském moři, zámořské území Francie
 Kostel svatého Bartoloměje – seznam kostelů zasvěcených svatému Bartoloměji